Аспарух Андонов Измирлиев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Роден е в 1881 година в южномакедонския български град Кукуш, тогава в Османската империя. Работи като майстор-сладкар в семейната сладкарница. Взима активно участие в националноосвободителните борби на българите в Македония и става член на ВМОРО. Арестуван е от турските власти заради пробългарската си дейност и лежи в Беяз куле.

В 1903 година, по поръчение на Аспарух и по скици на чичо му Димитър, сестрата на Аспарух Райна извезва червеното копринено знаме на четата на Кръстьо Асенов, под което се сражава в Илинденско-Преображенското въстание.

След въстанието се провежда околийски конгрес в Кукуш в 1904 година край Арджанското езеро, на който е избрано ново ръководство на ВМОРО, в което влизат Дино Кирлиев, Йордан Икономов, Аспарух Измирлиев, Гоце Имов, Никола Петров, Тено Цървениванов, Вангел Казански и Христо Янков. В 1907 година Аспарух Измирлиев отново е арестуван от турските власти, заради дейността си в Кукушкия революционен комитет, но по-късно е оправдан и освободен.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Измирлиеви (кукушани)